Рамин:
 Рамин — обыденное название дерева вида .
 Рамин — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Рамин, Гюнтер (1898—1956) — немецкий органист и хоровой дирижёр.